Új Ember magyarországi katolikus hetilap, indult 1945-ben
Új Ember (1920) Kolozsváron megjelent hetilap
Új Ember (1932) Temesváron megjelent havilap